Berik Abdrakhmanov – pugile kazako
 Jerden Abdrakhmanov – biatleta kazako
 Qairat Abdrakhmanov – diplomatico kazako